Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Santiago Rodríguez Taverna ha sconfitto Facundo Díaz Acosta con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Guido Andreozzi (primo turno)
  Santiago Rodríguez Taverna (campione)
  Genaro Alberto Olivieri (secondo turno)
  Gonzalo Lama (semifinale)

  Hernán Casanova (quarti di finale) 
  Carlos Gimeno Valero (secondo turno) 
  Facundo Díaz Acosta (finale) 
  Luciano Darderi (primo turno)

Qualificati 

  Federico Agustín Gómez (secondo turno)
  José Pereira (quarti di finale)
  Murkel Dellien (semifinale)

  Leonardo Aboian (primo turno) 
  Tomás Lipovšek (secondo turno) 
  Alec Deckers (primo turno)

Wildcard 

  Valerio Aboian (primo turno)
  Juan Manuel La Serna (primo turno)

  Lautaro Midón (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger de Tigre 2022